Nordiska mästerskapet i fotboll 1933–1936 var den tredje upplagen av Nordiska mästerskapet.

Matcher

1933

1934

1935

1936

Slutställning

Källor
 Rsssf.com

Fotbollsåret 1933
Fotbollsåret 1934
Fotbollsåret 1935
Fotbollsåret 1936
Fotboll i Danmark
Fotboll i Finland
Fotboll i Norge
Fotboll i Sverige